Die tongaische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert das Königreich Tonga im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem tongaischen Fußballverband unterstellt.

Tonga ist Mitglied des Weltfußballverbandes FIFA sowie des Regionalverbandes Oceania Football Confederation (OFC). Bisher ist es der Mannschaft noch nicht gelungen, sich für eine Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen zu qualifizieren oder die Fußball-Ozeanienmeisterschaft der Frauen zu gewinnen. Ebenso gelang noch kein „Coup“ gegen Favoriten wie Australien oder Neuseeland oder andere OFC-Mitglieder besonders hoch zu schlagen. Zuletzt wurde sogar mit 0:12 gegen Fidschi verloren, was für Fidschi der höchste Sieg ist.

Turnierbilanz

Weltmeisterschaft

Ozeanienmeisterschaft

Olympische Spiele

Länderspiele

Siehe auch 
 Tongaische Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Tonga Football Association beim Kontinental-Verband OFC
 Tonga Football Association bei der FIFA

Einzelnachweise 

Tonga, Frauen
 
Fussball Frauen